Гран-при Германии 1981 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг, в Хоккенхайме, в ФРГ. Соревнования состоялись 2 августа 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Алан Джонс 1:52,420

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме